Augspurg ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Christoph Augspurg (1660–1717), deutscher Gymnasialdirektor
 Anita Augspurg (1857–1943), deutsche Juristin und Frauenrechtlerin der bürgerlich-radikalen Frauenbewegung
 Diedrich Wilhelm Andreas Augspurg (1818–1898), deutscher Politiker der Nationalliberalen Partei und Mitglied des Reichstags
 Gustav Augspurg (1837–1906), deutscher Rechtsanwalt und Bürgermeister in der Provinz Hannover

Siehe auch:
 Augsburg
 Augspurger